Кратер Ленц () — небольшой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь российского физика Эмилия Христиановича Ленца (1804—1865)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Лейшнер на западе; кратер Элви на севере; кратер Пьераццо на востоке-северо-востоке; кратер Крамаров на юго-востоке и кратер Грачев на юго-западе. На юге от кратера Ленц располагаются горы Кордильеры. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 22,0 км, глубина 1,8 км.

Кратер Ленц располагается в области пород выброшенных при образовании Моря Восточного. Он имеет полигональную форму и практически не разрушен. Вал с четко очерченной острой кромкой, внутренний склон гладкий. Высота вала над окружающей местностью достигает 800 м, объем кратера составляет около 270 км³. Дно чаши ровное, диаметром приблизительно в половину диаметра кратера, не имеет приметных структур. Кратер пересечен светлыми лучами от расположенного на востоке кратера Пьераццо.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны